Davidson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anstruther Davidson
 Carol Davidson